Az 1953-as Tour de France volt a 40. francia körverseny. 1953. július 3-a és július 26-a között rendezték. Az ötvenéves fennállását ünneplő Tour de France utolsó Párizsi befutószakaszán tizenegy egykori bajnok jelent meg: Maurice Garin (1903), Gustave Garrigou (1911), Philippe Thys (1913-ban, 1914 és 1920), Lucien Buysse (1926), André Leducq (1930 és 1932), Antonin Magne (1931 és 1934), Georges Speicher (1933), Romain Maes (1935), Sylvère Maes (1936 és 1939), Roger Lapébie (1937) és Ferdi Kübler (1950)

Bevezették az 1905 és 1912 között már alkalmazott pontrendszert, abban az időben még az összetett versenyt pontozták. A mostani rend szerint a szakaszgyőzelmek mellett a hegyi befutókat és a szakaszsprinteket is pontozták, fordítót, emelkedő sorrendben pontoztak.

Francia kerekes 1947 óta nem nyert Tourt, a csapat összeállítást sokan vitatták, Louison Bobet helyett Raphaël Géminianit akarták csapatvezetőnek. Kezdetben Fritz Schär svájci versenyző állt az élen, a tizedik szakaszon feladta a versenyt. Bár Jean Robic 1947-ben megnyerte a Tourt, akkor csak az utolsó szakaszon került az élre, így most viselte először a sárga trikót, egy alkalommal. Jean Malléjac vezetett egy ideig, Bobet csak a tizennyolcadik szakaszon állt az élre és megőrizte azt a verseny végéig. A csapatversenyt meglepetésre Hollandia nyerte.

Szakaszok

Végeredmény

Egyéni verseny

Pontverseny

Hegyek királya

Csapatverseny

További információk 

 A verseny végeredménye 
 Emlékezés a bajnokokra 

Tour
Tour de France